Ženská dvouhra Wuhan Open 2016 probíhala ve druhé polovině září 2016. Do singlové soutěže wuchanského tenisového turnaje nastoupilo padesát šest hráček. Obhájkyní titulu byla americká tenistka Venus Williamsová, kterou ve třetím kole vyřadila ruská světová desítka Světlana Kuzněcovová.

Němka Angelique Kerberová rozehrála profesionální turnaj poprvé v kariéře jako světová jednička. Po volném lose v úvodním kole, získala první výhru v této pozici nad Francouzkou Kristinou Mladenovicovou. Ve třetím kole však po více než třech a čtvrt hodinách podlehla Petře Kvitové, na níž nestačila poprvé v sezóně. Česká hráčka tak počtvrté na profesionálním okruhu zdolala úřadující světovou jedničku. V semifinále pak poprvé v kariéře našla recept na světovou pětku Simonu Halepovou a po výhře snížila poměr vzájemných duelů na 1–3. V utkání zahrála 34 vítězných míču na 16 nevynucených chyb. Poprvé v probíhající sezóně tak postoupila do finále.

Vítězkou se stala čtrnáctá nasazená Češka Petra Kvitová, jež ve finále deklasovala slovenskou turnajovou desítku Dominiku Cibulkovou po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–1. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, po 13měsíčním čekání na trofej, které představovalo osmnáctý singlový titul na okruhu WTA Tour a druhý z wuchanské udalosti. Prodloužila také šňůru alespoň jednoho vyhraného turnaje na rok od sezóny 2011. Poměr vzájemných zápasů proti soupeřce zvýšila na 5–2. Kvitová po turnaji poustopila o pět míst na 11. příčku žebříčku WTA a Cibulková dosáhla nového kariérního maxima, když ji 3. října 2016 patřila 8. pozice, v případě výhry by se posunula na 7. místo. V únoru 2016 přitom Slovenka figurovala až na 66. příčce.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Wuhan Open
WTA Tour 2016
Tenis v Číně v roce 2016